Чемпионат мира по русским шашкам среди мужчин 2011 года в категории быстрые шашки проходил 18 октября в Санкт-Петербурге (Россия). В турнире участвовали 52 спортсмена из 18 стран, в том числе 14 международных гроссмейстеров, 3 международных мастера и 3 мастера ФМЖД. Чемпионом мира стал Муродулло Амриллаев (Россия), второе занял представитель Украины Сергей Белошеев, третье место занял Владимир Егоров (Россия).

Итоговая таблица

Ссылки 
 Результаты чемпионата по русским шашкам 2011 года на сайте Секции-64 ФМЖД мертвая ссылка
 Чемпионат мира по русским шашкам

Соревнования по русским шашкам в Санкт-Петербурге
2011 год в шашках
2011
Спорт в России в 2011 году
События 18 октября
Международные спортивные соревнования в Санкт-Петербурге
Октябрь 2011 года
Шашки
Чемпионаты мира в России
2011 год в Санкт-Петербурге